Евгений Васильевич Шабаров (1922—2003) — Герой Социалистического Труда. Кандидат технических наук, лауреат Ленинской премии.

Биография 
Родился 20 января 1922 года в селе Горинское ныне Сусанинского района Костромской области. Русский. Член КПСС с 1942 года. С 1929 года жил с семьёй в Иваново. В 1941 году окончил среднюю школу. В 1946 году окончил Ивановский энергетический институт по специальности электрооборудование промышленных предприятий. Направлен на работу в НИИ-88 Министерства вооружений СССР.
В НИИ работал инженером, затем старшим инженером. В 1949 году стал начальником группы, в 1951 — начальником сектора, в 1954 — заместителем начальника отдела. В 1956 году его назначают помощником главного конструктора ОКБ-1  по оборонной технике. Занимался разработкой ракетно-космической техники. Евгений Васильевич много времени проводил на космодроме. В 1961 году Е.В.Шабарову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали "Серп и Молот".
В 1963 году становится заместителем главного конструктора, а в 1973 — главным конструктором. Занимался вопросами наземных и лётных испытаний ракет . В 1966 году в числе группы работников ОКБ-1 ему присуждена Ленинская премия.
С 1974 года Е.В.Шабаров работал заместителем Генерального конструктора и Генерального директора НПО "Энергия" Министерства общего машиностроения СССР. После выхода на пенсию в 1992 году продолжал работать консультантом в НПО "Энергия", написал мемуары. Награждён 2 орденами Ленина, 2 орденами Трудового Красного Знамени, медалями СССР. Скончался 14 марта 2003 года. Похоронен в Москве, на Хованском кладбище.

Награды 
За достигнутые результаты в профессиональной деятельности Е. В. Шабаров награждён:

 Медалью «Серп и Молот»
 Ленинской премией
 двумя Орденами Ленина
 двумя Орденами Трудового Красного Знамени
 Медалью за доблестный труд в ВОВ 1941—1945 гг. — 1945 г.
 Юбилейной медалью «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
 Другими медалями.

Примечания

Литература 
Об E. В. Шабарове написано в книгах:
 «С. П. Королёв Отец» — Н. С. Королёва, : «Наука», 2007г, - ISBN 5-02-034428-1;
 Ракеты и люди — Б. Е. Черток, : «Машиностроение», 1999г, - ISBN 5-217-02942-0;
 «Королёв: Факты и мифы»  — Я. К. Голованов, : «Наука», 1994г, - ISBN 5-02-000822-2;
 Мишин В. П. «Записки ракетчика» — ООО Издательско-Полиграфическая компания «Лаватера», 2013. — ISBN 978-5-904341-26-8.
 «Люди долга и чести» — А. А. Шмелёв,книга вторая. : Редакция журнала "Московский журнал", 1998г
 Мелуа, А.И. " Ракетная техника, космонавтика и артиллерия. Биографии ученых и специалистов.- 2е изд., доп., СПб.: «Гуманистика», 2005. С. 355. ISBN 5-86050-243-5 
 «Берег Вселенной» - под редакцией Болтенко А.С., г. Киев, 2014г., издательство "Феникс", ISBN 978-966-136-169-9
 «России прерванный полёт» - Иванченко Ю.В.,М:, 2010г., издательство "Рестарт",
 «Испытание ракетно-космической техники - дело моей жизни» События и факты — А.И. Осташев, Королёв, 2001 г. ;

Ссылки 
 
 История РКК “Энергия” с 1946 по 2011 год. Три тома в электронном виде.
 Космический мемориал — Шабаров Е. В.
 Фото покорителей космоса
 Шабаров Евгений Васильевич// Семейные истории
 К 50-летию полёта Ю.А. Гагарина //Пресс-бюллетень № 3 |Январь – апрель| 2011.

Сотрудники РКК «Энергия»
Выпускники Ивановского энергетического университета
Персоналии:Королёв
Инженеры СССР
Кандидаты технических наук
Члены КПСС
Персоналии:Космонавтика СССР
Похороненные на Хованском кладбище